Soues kan syfta på:
 Soues, Hautes-Pyrénées
 Soues, Somme